The Greater Love est le titre de plusieurs films :

 The Greater Love est un film américain réalisé par Edwin S. Porter et sorti en 1910 ;
 The Greater Love est un film américain sorti en 1911 ;
 The Greater Love est un film américain réalisé par Rollin S. Sturgeon et sorti en 1912 ;
 The Greater Love est un film américain réalisé par Lois Weber et sorti en 1912 ;
 The Greater Love est un film américain réalisé par Allan Dwan et sorti en 1913 ;
 The Greater Love est un film américain réalisé par Theodore Marston et sorti en 1914 ;
 The Greater Love est un film américain réalisé par Edgar Jones et sorti en 1914 ;
 The Greater Love est un film américain sorti en 1914 ;
 The Greater Love est un film britannique réalisé par Geoffrey H. Malins et sorti en 1919.